Остол — на севере: шест для управления нартами (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка).
 Остол — химическое соединение, выделенное из растения Cnidium Monieri и Angelica pubescens, относится к группе блокаторов кальциевых каналов.